Suidas puede referirse a:
La Suda, una gran enciclopedia bizantina, de carácter histórico, acerca del mundo mediterráneo antiguo, escrita en griego en el siglo X por eruditos bizantinos.
Suidas, historiador griego.
Suidas Thessalius, historiador griego, autor de una crónica de Tesalia